Das Zimmerman-Verzeichnis bezeichnet die vollständige Werkliste des englischen Komponisten Henry Purcell nach dem Katalog von Franklin B. Zimmerman: Henry Purcell, 1659-1695. An Analytical Catalogue of his Music. Macmillan, London 1963.

Purcells Werke – sortiert nach Werkverzeichnis (Z) 
Z-Nummern nach dem Werkverzeichnis von Franklin B. Zimmerman (* 1923).

Anthems 
 Z 001, Full Anthem, Awake, put on thy strength (c. 1682-5)
 Z 002, Full Anthem, Behold, I bring you glad tidings (1687)
 Z 003, Full Anthem, Behold now, praise the Lord (c. 1680)
 Z 004, Full Anthem, Be merciful unto me (before 1683)
 Z 005, Full Anthem, Blessed are they that fear the Lord (1688)
 Z 006, Full Anthem, Blessed be the Lord my strength (before 1679)
 Z 007, Full Anthem, Blessed is he that considereth the poor (c. 1688)
 Z 008, Full Anthem, Blessed is he whose unrighteousness is forgiven (c. 1680–92)
 Z 009, Full Anthem, Blessed is the man that feareth the Lord (c. 1688)
 Z 010, Full Anthem, Blow up the trumpet in Sion (before 1679)
 Z 011, Verse Anthem, Bow down thine ear, O Lord (c. 1680–82)
 Z 012, Verse Anthem, Give sentence with me, O Lord (before 1681)
 Z 013, Verse Anthem, Hear me, O Lord, and that soon (c. 1680–82) - [There are 2 arrangements of this piece, Z 013A and Z 013B respectively]
 Z 014, Verse Anthem, Hear my prayer, O Got (before 1683)
 Z 015, Full Anthem, Hear my prayer, O Lord (before 1683)
 Z 016, Verse Anthem, In thee, O Lord, do I put my trust (c. 1682)
 Z 017, Full Anthem, In the midst of life (before 1682) - [There are 2 arrangements of this piece, Z 017A and Z 017B respectively]
 Z 018, Verse Anthem, It is a good thing to give thanks (c. 1682-5)
 Z 019, Verse Anthem, I was glad when they said unto me (c. 1682-3)
 Z 020, Verse Anthem, I will give thanks unto Thee, O Lord (c. 1682-5)
 Z 021, Verse Anthem, I will give thanks unto the Lord (c. 1680-2)
 Z 022, Full Anthem, I will sing unto the Lord (before 1679)
 Z 023, Verse Anthem, Let God arise (before 1679)
 Z 024, Verse Anthem, Let mine eyes run down with tears (c. 1682)
 Z 025, Full Anthem, Lord, how long wilt Thou be angry? (c. 1680–82)
 Z 026, Verse Anthem, Lord, who can tell how oft he offendeth? (c. 1677)
 Z 027, Full Anthem, Man that is born of woman (c. 1680–82)
 Z 028, Verse Anthem, My beloved spake (before 1677)
 Z 029, Verse Anthem, My heart is fixed, O God (c. 1682-5)
 Z 030, Verse Anthem, My heart is inditing (1685)
 Z 031, Verse Anthem, My song shall be always (1690)
 Z 032, Verse Anthem, O consider my adversity (Unknown)
 Z 033, Verse Anthem, O give thanks unto the Lord (1693)
 Z 034, Full Anthem, O God, the king of glory (before 1679)
 Z 035, Full Anthem, O God, thou art my god (c. 1680-2)
 Z 036, Full Anthem, O God, thou has cast us out (c. 1680-2)
 Z 037, Full Anthem, O Lord God of hosts (c. 1680-2)
 Z 038, Verse Anthem, O Lord, grant the King a long life (1685)
 Z 039, Verse Anthem, O Lord, our governor (before 1679)
 Z 040, Verse Anthem, O Lord, rebuke me not (Unknown)
 Z 041, Verse Anthem, O Lord, Thou art my God (c. 1680–82)
 Z 042, Verse Anthem, O praise God in his holiness (c. 1682-5)
 Z 043, Verse Anthem, O praise the Lord, all ye heathen (before 1681)
 Z 044, Verse Anthem, O sing unto the Lord (1688)
 Z 045, Verse Anthem, Out of the deep have I called (c. 1680)
 Z 046, Verse Anthem, Praise the Lord, O Jerusalem (1689) - [There is another Z 046, a fragment of a Verse Anthem, Praise the Lord, ye servants]
 Z 047, Verse Anthem, Praise the Lord, O my soul, and all that is within me (c. 1682–85)
 Z 048, Verse Anthem, Praise the Lord, O my soul, O Lord my God (1687)
 Z 049, Verse Anthem, Rejoice in the Lord always (c. 1682–85)
 Z 050, Full Anthem, Remember not, Lord, our offences (c. 1680–82)
 Z 051, Full Anthem, Save me, O God (before 1681)
 Z 052, Verse Anthem, Sing unto God (1687)
 Z 053, Verse Anthem, The Lord is king, be the people never so impatient (Unknown)
 Z 054, Verse Anthem, The Lord is King, the earth may be glad [thereof] (1688)
 Z 055, Verse Anthem, The Lord is my light (c. 1682-5)
 Z 056, Verse Anthem, The way of God is an undefiled way (1694)
 Z 057, Verse Anthem, They that go down to the sea in ships (1685)
 Z 058, Verse Anthem, Thou know'st, Lord, the secrets of our hearts (1687) - [There are 2 arrangements of this piece, Z 058A Z 058B, and a further Z 058C, which is a Full Anthem]
 Z 059, Full Anthem, Thy righteousness, O God, is very high (Unknown)
 Z 060, Verse Anthem, Thy way, O God, is holy (1687)
 Z 061, Verse Anthem, Thy word is a lantern unto my feet (Unknown)
 Z 062, Verse Anthem, Turn thou us, O good Lord (Unknown)
 Z 063, Verse Anthem, Unto Thee will I cry (c. 1682-5)
 Z 064, Verse Anthem, Who hath believed our report? (c. 1679–80)
 Z 065, Verse Anthem, Why do the heathen so furiously rage together? (c. 1682-5)

Hymnen und Geistliche Lieder 
 Z 101, Catch, Joy, mirth, triumphs I do defy (Unknown) - [Possibly originally an Alleluia]
 Z 103, Canon, Glora Patri et Filio (c. 1680)
 Z 104, Canon, Glora Patri et Filio - Canon 3 in 1 (c. 1680)
 Z 105, Canon, Glora Patri et Filio - Canon 4 in 1 per arsin et thesin (c. 1680)
 Z 106, Canon, Glora Patri et Filio - Canon 4 in 1 (c. 1680)
 Z 107, Canon, Glora Patri et Filio - Canon 7 in 1 at the unison (Unknown)
 Z 108, Canon, Laudate Dominum - Canon 3 in 1 (Unknown)
 Z 109, Canon, Misere Mei - Canon 4 in 2 (published 1687)
 Z 120, Chant in A minor (Unknown) - [Z 120 through Z 125 are of doubtful provenance]
 Z 121, Chant in G major (Unknown)
 Z 122, Chant in G major (Unknown)
 Z 123, Chant in D minor (Unknown)
 Z 124, Chant in G major (Unknown)
 Z 125, Burford psalm-tune in G minor (Unknown)
 Z 130, Hymn, Ah! few and full of sorrow (c. 1680)
 Z 131, Hymn, Beati omnes [qui timent Dominium] (c. 1680)
 Z 132, Hymn, Early, O Lord, my fainting soul (c. 1680)
 Z 133, Hymn, Hear me, O Lord, the great support (1680-2)
 Z 134, Hymn, In guilty night (published 1693)
 Z 135, Hymn, Jehova, quam multi sunt [hestes] (c. 1680)
 Z 136, Hymn, Lord, I can suffer thy rebukes (c. 1680)
 Z 137, Hymn, Lord, not to us, but to thy name (c. 1680)
 Z 138, Hymn, O all ye people, clap your hands (c. 1680)
 Z 139, Hymn, O happy man that fears the Lord (Unknown)
 Z 140, Hymn, O, I'm sick of life (c. 1680)
 Z 141, Hymn, O Lord our governor (c. 1680)
 Z 142, Hymn, Plung'd in the confines of despair (c. 1680)
 Z 143, Hymn, Since God, so tender a regard (c. 1680)
 Z 144, Hymn, When on my sickbed I languish (c. 1680)
 Z 181, Hymn, Awake, and with attention hear (published 1681)
 Z 182, Hymn, Awake, ye dead (published 1693)
 Z 183, Hymn, Begin the song, and strike the living lyre (published 1681)
 Z 184, Hymn, Close thine eyes and sleep secure (published 1688)
 Z 185, Hymn, Full of wrath his threatening breath (Unknown)
 Z 186, Hymn, Great God and just (published 1688)
 Z 187, Hymn, Hosanna to the highest (Unknown)
 Z 188, Hymn, How have I strayed (published 1688)
 Z 189, Hymn, How long, great God? (published 1688)
 Z 190, Hymn, In the black dismal dungeon of despair (published 1688)
 Z 191, Hymn, Let the night perish (published 1688)
 Z 192, Hymn, Lord, what is man? (published 1693)
 Z 193, Hymn, Now that the sun hath veiled his light (published 1688)
 Z 195, Hymn, Sleep, Adam[, sleep and take thy rest] (published 1688)
 Z 196, Hymn, Tell me, some pitying angel (published 1693)
 Z 197, Hymn, The earth trembled (published 1688)
 Z 198, Hymn, Thou wakeful shepherd (published 1688)
 Z 199, Hymn, We sing to him, whose wisdom form'd the ear (published 1688)
 Z 200, Hymn, With sick and famish'd eyes (published 1688)

Services (Musik für den Gottesdienst) 
 Z 230/1, Morning Service, Te Deum Laudamus in B flat major (before 1682)
 Z 230/2, Morning Service, Benedictus in B flat major (before 1682)
 Z 230/3, Morning Service, Benedicite Omnia Opera in B flat major (before 1682)
 Z 230/4, Morning Service, Jubilate Deo in B flat major (before 1682)
 Z 230/5, Communion Service, Kyrie Eleison in B flat major (before 1682)
 Z 230/6, Communion Service, Nicene Creed in B flat major (before 1682)
 Z 230/7, Evening Service, Magnificat in B flat major (before 1682)
 Z 230/8, Evening Service, Nunc dimittis in B flat major (before 1682)
 Z 230/9, Evening Service, Cantate Domino in B flat major (before 1682)
 Z 230/10, Evening Service, Deus misereator in B flat major (before 1682)
 Z 231, Evening Service, Magnificat and Nunc dimittis in G minor (Unknown)
 Z 232, Morning Service, Te Deum and Jubilate Deo in D major (1694)

Catches (Kanons) 
 Z 240, Catch, A health to the nut-brown lass (1685)
 Z 241, Catch, An ape, a lion, a fox and an ass (1686)
 Z 242, Catch, As Roger last night to Jenny lay close (Unknown)
 Z 243, Catch, Bring the bowl and cool Nantz (1693-4)
 Z 244, Catch, Call for the reckoning (Unknown)
 Z 245, Catch, Come let us drink (Unknown)
 Z 246, Catch, Come my hearts, play your parts (1685)
 Z 247, Catch, Down, down with Bacchus (1693)
 Z 248, Catch, Drink on till night be spent (1686)
 Z 249, Catch, Full bags, a brisk bottle (1686)
 Z 250, Catch, God save our sovereign Charles (1685)
 Z 251, Catch, Great Apollo and Bacchus (Unknown)
 Z 252, Catch, Here's a health, pray let it pass (Unknown)
 Z 253, Catch, Here's that will challenge all the fair (1680)
 Z 254, Catch, He that drinks is immortal (1686)
 Z 255, Catch, If all be true that I do think (1689)
 Z 256, Catch, I gave her cakes and I gave her ale (1690)
 Z 257, Catch, Is Charleroy's siege come too? (1693)
 Z 258, Catch, Let the grave folks go preach (1685)
 Z 259, Catch, Let us drink to the blades (1691)
 Z 260, Catch, My lady's coachman, John (1688)
 Z 261, Catch, Now England's great council's assembled (1685)
 Z 262, Catch, Now, now we are met and humours agree (1688)
 Z 263, Catch, Of all the instruments that are (1693)
 Z 264, Catch, Once in our lives let us drink to our wives (1686)
 Z 265, Catch, Once, twice, thrice, I Julia tried (Unknown)
 Z 266, Catch, One industrious insect (Unknown)
 Z 267, Catch, Pale faces, stand by (1688)
 Z 268, Catch, Pox on you for a fop (Unknown)
 Z 269, Catch, Prithee be n't so sad and serious (Unknown)
 Z 270, Catch, Room for th'express (1694)
 Z 271, Catch, Since the duke is return's (1685)
 Z 272, Catch, Since time so kind to us does prove (Unknown)
 Z 273, Catch, Sir Walter enjoying his damsel (Unknown)
 Z 274, Catch, Soldier, soldier, take off thy wine (Unknown)
 Z 275, Catch, Sum up all the delights (1688)
 Z 276, Catch, The Macedon youth (1686)
 Z 277, Catch, The miller's daughter riding (1686)
 Z 278, Catch, The surrender of Limerick (1691)
 Z 279, Catch, Tis easy to force (1685)
 Z 280, Catch, Tis too late for a coach (1686)
 Z 281, Catch, Tis women makes us love (1685)
 Z 282, Catch, To all lovers of music (1687)
 Z 283, Catch, To thee, to thee and to a maid (1685)
 Z 284, Catch, True Englishmen drink a good health (c. 1689)
 Z 285, Catch, Under a green elm lies Luke Shepherd's helm (1686)
 Z 286, Catch, Under this stone lies Gabriel John (1686)
 Z 287, Catch, When V and I together meet (1686)
 Z 288, Catch, Who comes there? (1685)
 Z 289, Catch, Wine in a morning makes us frolic and gay (1686)
 Z 290, Catch, Would you know how we meet (1685)
 Z 291, Catch, Young Colin cleaving of a beam (1691)
 Z 292, Catch, Young John the gard'ner (1683)

Oden und Welcome Songs 
 Z 320, Ode, Arise my Muse (1690)
 Z 321, Ode, Celebrate this festival (1693)
 Z 322, Ode, Celestial music did the gods inspire (1689)
 Z 323, Ode, Come ye sons of Art, away (1694)
 Z 324, Ode, Fly, bold rebellion (1683)
 Z 325, Ode, From hardy climes and dangerous toils of war (1683)
 Z 326, Ode, From those serene and rapturous joys (1684)
 Z 327, Ode, Great parent, hail! (1694)
 Z 328, Ode, Hail, bright Cecilia! (Ode für den Cäcilientag 1692)
 Z 329, Ode, Laudate Ceciliam (Ode für den Cäcilientag 1683)
 Z 331, Ode, Love's goddess sure was blind (1692)
 Z 332, Ode, Now does the glorious day appear (1689)
 Z 333, Ode, Of old when heroes thought it base (1690)
 Z 334, Ode, Raise raise the voice (c. 1685)
 Z 335, Ode, Sound the trumpet, beat the drum (1678)
 Z 336, Ode, Swifter, Isis, swifter flow (1681)
 Z 337, Ode, The summer's absence unconcerned we bear (1682)
 Z 338, Ode, Welcome, welcome glorious morn (1691)
 Z 339, Ode, Welcome to all the pleasures (1683)
 Z 340, Ode, Welcome, vicegerent of the mighty king (1680)
 Z 341, Ode, What, what shall be done in behalf of the man? (1682)
 Z 342, Ode, Who can from joy refrain? (1695)
 Z 343, Ode, Why, why are all the Muses mute? (1685)
 Z 344, Ode, Ye tuneful Muses (1686)

Songs (einzelne Lieder) 
 Z 351, Song, Aaron thus propos'd to Moses (1688) - [Possibly not by Purcell]
 Z 352, Song, Ah! Cruel nymph, you give despair (Unknown)
 Z 353, Song, Ah! how pleasant 'tis to love (1688)
 Z 354, Song, Ah! Cruel nymph, you give despair (Unknown)
 Z 355, Song, Amidst the shades and cool refreshing streams (1687)
 Z 356, Song, Amintas, to my grief I see (1679)
 Z 357, Song, Amintor, heedless of his flocks (1681)
 Z 358, Song, Ask me to love no more (1694)
 Z 359, Song, A thousand sev'ral ways I tried (1684)
 Z 360, Song, Bacchus is a power divine (Unknown)
 Z 361, Song, Beware, poor Shepherds (1684)
 Z 362, Song, Cease, anxious world (1687)
 Z 363, Song, Cease, O my sad soul (1678)
 Z 364, Song, Celia's fond, too long I've loved her (1694)
 Z 365, Song, Corinna is divinely fair (1692)
 Z 367, Song, Cupid, the slyest rogue alive (1685)
 Z 368, Song, Farewell, all joys (1685)
 Z 369, Song, Fly swift, ye hours (1692)
 Z 370, Song, From silent shades and the Elysian groves (1683)
 Z 371, Song, Hears not my Phyllis (1695)
 Z 372, Song, He himself courts his own ruin (1684)
 Z 373, Song, How delightful's the life of an innocent swain (Unknown)
 Z 374, Song, How I sigh when I think of the charms (1681)
 Z 375, Song, I came, I saw, and was undone (Unknown)
 Z 376, Song, I envy not a monarch's fate (1693)
 Z 377, Song, I fain would be free (Unknown)
 Z 378, Song, If grief has any power to kill (1685)
 Z 379, Song, If music be the food of love (1692–1695)
 Z 380, Song, If prayers and tears (Unknown)
 Z 381, Song, I lov'd fair Celia (1694)
 Z 382, Song, I love and I must (Unknown)
 Z 383, Song, Incassum Lesbia, incassum rogas (1695)
 Z 384, Song, In Cloris all soft charms (1684)
 Z 385, Song, In vain we dissemble (1685)
 Z 386, Song, I resolve against cringing (1679)
 Z 387, Song, I saw that you were grown so high (1678)
 Z 388, Song, I take no pleasure in the sun's bright beams (1681)
 Z 389, Song, Leave these useless arts in loving (Unknown)
 Z 390, Song, Let each gallant heart (1683)
 Z 391, Song, Let formal lovers still pursue (1687)
 Z 392, Song, Love arms himself in Celia's eyes (Unknown)
 Z 393, Song, Love is now become a trade (1685)
 Z 394, Song, Lovely Albina's come ashore (Unknown)
 Z 395, Song, Love's power in my heart shall find no compliance (1688)
 Z 396, Song, Love, thou canst hear, tho' thou art blind (1695)
 Z 397, Song, More love or more disdain I crave (1678)
 Z 399, Song, My heart, wherever you appear (1685)
 Z 400, Song, Not all my torments can your pity move (Unknown)
 Z 401, Song, No watch, dear Celia, just is found (1693)
 Z 402, Song, O! fair Cedaria, hide those eyes (Unknown)
 Z 403, Song, O! how happy's he (1690)
 Z 404, Song, Olinda in the shades unseen (Unknown)
 Z 405, Song, On the brow of Richmond Hill (1692)
 Z 406, Song, O solitude, my sweetest choice (1687)
 Z 407, Song, Pastora's beauties when unblown (1681)
 Z 408, Song, Phyllis, I can ne'er forgive it (1688)
 Z 409, Song, Phillis, talk no more of passion (1685)
 Z 410, Song, Pious Celinda goes to prayers (1695)
 Z 411, Song, Rashly I swore I would disown (1683)
 Z 412, Song, Sawney is a bonny lad (1694)
 Z 413, Song, She loves and she confesses too (1683)
 Z 414, Song, She that would gain a faithful lover (1695)
 Z 415, Song, She who my poor heart possesses (1683)
 Z 416, Song, Since one poor view has drawn my heart (1681)
 Z 417, Song, Spite of the godhead, pow'rful love (1687)
 Z 418, Song, Sweet, be no longer sad (1678)
 Z 420, Song, Sylvia, now your scorn give over (1688)
 Z 421, Song, The fatal hour comes on apace (Unknown)
 Z 422, Song, They say you're angry (1685)
 Z 423, Song, This poet sings the Trojan wars (1688)
 Z 424, Song, Through mournful shades and solitary groves (1684)
 Z 425, Song, Turn then thine eyes (Unknown)
 Z 426, Song, Urge me no more (Unknown)
 Z 427, Song, We now, my Thyrsis, never find (1693)
 Z 428, Song, What a sad fate is mine (Unknown)
 Z 429, Song, What can we poor females do? (1694)
 Z 430, Song, When first Amintas sued for a kiss (1687)
 Z 431, Song, When first my shepherdess and I (1687)
 Z 432, Song, When her languishing eyes said 'love (1681)
 Z 433, Song, When I a lover pale do see (1678)
 Z 434, Song, When my Aemelia smiles (Unknown)
 Z 435, Song, When Strephon found his passion vain (1683)
 Z 436, Song, When Thyrsis did the splendid eye (1675)
 Z 437, Song, While Thyrsis, wrapt in downy sleep (1685)
 Z 438, Song, Whilst Cynthia sung, all angry winds lay still (1686)
 Z 440, Song, Who but a slave can well express (Unknown)
 Z 441, Song, Who can behold Florella's charms? (1695)
 Z 442, Song, Why so serious, why so grave? (Unknown)
 Z 443, Song, Ye happy swains, whose nymphs are kind (1685)
 Z 444, Song, Stript of their green our groves appear (1692)
 Z 461, Song, Beneath a dark and melancholy grove (Unknown)
 Z 462, Song, Draw near, you lovers (Unknown)
 Z 463, Song, Farewell, ye rocks (1685)
 Z 464, Song, Gently shepherds, you that know (1687)
 Z 465, Song, High on a throne of glitt'ring ore (1690)
 Z 466, Song, Let us, kind Lesbia, give away (1684)
 Z 467, Song, Musing on cares of human fate (1685)
 Z 468, Song, No, to what purpose should I speak (Unknown)
 Z 469, Song, Scarce had the rising sun appear'd (1679)
 Z 470, Song, See how the fading glories of the year (1689)
 Z 471, Song, Since the pox or the plague (1679)
 Z 472, Song, What hope for us remains now he is gone? (1679)
 Z 473, Song, Young Thyrsis' fate, ye hills and groves, deplore (Unknown)
 Z 482, Song, Alas, how barbarous we are (Unknown)
 Z 483, Song, Come, dear companions of th'Arcadian fields (1686)
 Z 484, Song, Come, lay by all care (1685)
 Z 485, Song, Dulcibella, when e'er I sue for a kiss (1694)
 Z 486, Song, Fair Cloe, my breast so alarms (1692)
 Z 487, Song, Fill the bowl with rosy wine (1687)
 Z 489, Song, Go tell Amynta, gentle swain (Unknown)
 Z 490, Song, Haste, gentle Charon (Unknown)
 Z 491, Song, Has yet your breast no pity learn'd? (1688)
 Z 492, Song, Hence, fon deceiver (1687)
 Z 493, Song, Here's to thee, Dick (1688)
 Z 494, Song, How great are the blessings 'A Health to King James (1686)
 Z 495, Song, How sweet is the air and refreshing (1687)
 Z 496, Song, In all our Cynthia's shining sphere (Unknown)
 Z 497, Song, I saw fair Cloris all alone (1687)
 Z 498, Song, How sweet is the air and refreshing (1687)
 Z 499, Song, I spy Celia, Celia eyes me (1687)
 Z 500, Song, Julia, your unjust disdain (1687)
 Z 501, Song, Let Hector, Achilles and each brave commander (1689)
 Z 502, Song, Lost is my quiet forever (1691)
 Z 503, Song, Nestor, who did to thrice man's age attain (1689)
 Z 504, Song, O dive custos Auriacae domus (1695)
 Z 505, Song, Oft am I by the women told (1687)
 Z 506, Song, Oh! what a scene does entertain my sight (Unknown)
 Z 507, Song, Saccharissa's grown old (1686)
 Z 508, Song, See where she sits (Unknown)
 Z 509, Song, Sit down, my dear Sylvia (1685)
 Z 510, Song, Soft notes and gently raised (1685)
 Z 511, Song, Sylvia, thou brighter eye of night (Unknown)
 Z 512, Song, Sylvia, 'tis true you're fair (1686)
 Z 513, Song, There never was so wretched lover as I (Unknown)
 Z 514, Song, Though my mistress be fair (1685)
 Z 515, Song, Trip it, trip it in a ring (Unknown)
 Z 516, Song, Underneath this myrtle shade (1692)
 Z 517, Song, Were I to choose the greatest bliss (1689)
 Z 518, Song, What can we poor females do? (Unknown)
 Z 519, Song, When gay Philander left the plain (1984)
 Z 520, Song, When, lovely Phyllis, thou art kind (1985)
 Z 521, Song, When Myra sings (1695)
 Z 522, Song, When Teucer from his father fled (1686)
 Z 523, Song, While bolts and bars my days control (Unknown)
 Z 524, Song, While you for me alone had charms (Unknown)
 Z 525, Song, Why, my Daphne, why complaining? (1691)
 Z 541, Song, Hark Damon, hark (Unknown)
 Z 542, Song, Hark how the wild musicians sing (Unknown)
 Z 543, Song, How pleasant is this flowery plain (1688)
 Z 544, Song, If ever I more riches did desire (Unknown)
 Z 545, Song, In a deep vision's intellectual scene 'The Complaint (Unknown)
 Z 546, Song, Tis wine was made to rule the day (Unknown)
 Z 547, Song, We reap all the pleasures (Unknown)

Theatermusik 
 Z 570, Bühnenmusik, Abdelazer or The Moor's Revenge (1695)
  Movt. 1, Overture
  Suite (Abdelazer Suite)
  * Movt. 2, Rondeau
  * Movt. 3, Air
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Minuet
  * Movt. 6, Air
  * Movt. 7, Jig
  * Movt. 8, Hornpipe
  * Movt. 9, Air
  Movt. 10, Song, Lucinda is bewitching fair
 Z 571, Incidental Music, A Fool's Preferment or The Three Dukes of Dunstable (1688)
  Movt. 1, Song, I sigh'd, and I pin'd
  Movt. 2, Song, There's nothing so fatal as woman
  Movt. 3, Song, Fled is my love
  Movt. 4, Song, Tis death alone
  Movt. 5, Song, I'll mount to yon blue Coelum
  Movt. 6, Song, I'll sail upon the Dog-star
  Movt. 7, Song, Jenny, 'gin you can love
  Movt. 8, Song, If thou wilt give me back my love
 Z 572, Incidental Music, Amphitryon or The Two Sosias (1690) - [Movement numbers 3-9 are not authoratative, there is a lost movement between movements 2 and 11]
  Movt. 1, Overture
  Movt. 2, Saraband
  Movt. 3, Song, Celia, that I once was blest
  Movt. 4, Hornpipe
  Movt. 5, Scotch tune
  Movt. 6, Song, For Iris I sigh
  Movt. 7, Air
  Movt. 8, Minuet
  Movt. 9, Hornpipe
  Movt. 11, Song, For Iris and her swain
  Movt. 12, Bourrée
 Z 573, Incidental Music, Aureng-Zebe or The Great Mogul (1692)
  Movt. 1, Song, I see, she flies me
 Z 574, Incidental Music, Bonduca or The British Heroine (1695) - [Movement numbers 2-7 are not authoratative, there are 2 lost movements between movements 1 and 10]
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Air
  * Movt. 3, Hornpipe
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Hornpipe
  * Movt. 6, Air
  * Movt. 7, Minuet
  Movt. 10, Catch, Jack, thou'rt a toper
  Movt. 11, Prelude and Song, Hear us great Rugwith
  Movt. 12, Song, Hear, ye Gods of Britain
  Movt. 13, Song, Sing, sing, ye Druids
  Movt. 14, Song, Divine Andate, president of war
  Movt. 15, Symphony and Song, To arms
  Movt. 16, Prelude and Song, Britons strike home!
  Movt. 17, Prelude and Song, O lead me to some peaceful gloom
 Z 575, Incidental Music, Circe (1690)
  Movt. 1, Prelude and Song, We must assemble by a sacrifice
  Movt. 2, Song, Their necessary aid you use
  Movt. 3, Song, Come every demon
  Movt. 4, Song, Lovers, who to their first embraces go
  Movt. 5, Dance, Magician's Dance
  Movt. 6, Song, Pluto arise!
 Z 576, Incidental Music, Cleomenes, the Spartan Hero (1692)
  Movt. 1, Song, No, no, poor suff'ring heart
 Z 577, Incidental Music, Distressed Innocence or The Princess of Persia (1694) - [There are two alternative movement listings for the Suite]
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Air (or Jig)
  * Movt. 3, Slow Air (or Rondeau)
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Hornpipe (or Minuet)
 Z 578, Incidental Music, Don Quixote (1694-5)
  Movt. 1, Song, Sing all ye Muses
  Movt. 2, Song, When the world first knew creation
  Movt. 3, Song, Let the dreadful engines
  Movt. 4, Prelude
  Movt. 5, Song, With this sacred charming wand
  Movt. 6, Song, Since times are so bad
  Movt. 7, Prelude and Song, Genius of England
  Movt. 8, Song, Lads and Lasses, blith and gay
  Movt. 9, Song, From rosie bow'rs
 Z 579, Incidental Music, Epsom Wells (1693)
  Movt. 1, Song, Leave these useless arts
 Z 580, Incidental Music, Henry the Second, King of England (1692)
  Movt. 1, Song, In vain, 'gainst Love, in vain I strove
 Z 581, Incidental Music, The History of King Richard the Second or The Sicilian Usurper (1681)
  Movt. 1, Song, Retir'd from any mortal's sight
 Z 582, Incidental Music, Love Triumphant or Nature Will Prevail (1693)
  Movt. 1, Song, How happy's the husband
 Z 583, Incidental Music, Oedipus (1692)
  Movt. 1, Prelude and Song, Hear, ye sullen powers below
  Movt. 2, Song, Music for a while
  Movt. 3, Song, Come away, do not stay
  Movt. 4, Song, Laius! Hear, hear
 Z 584, Incidental Music, Oroonoko (1695)
  Movt. 1, Song, Celemene, pray tell me
 Z 585, Incidental Music, Pausanius, the Betrayer of his Country (1695)
  Movt. 1, Song, Sweeter than roses
  Movt. 2, Song, My dearest, my fairest
 Z 586, Incidental Music, Regulus or The Faction of Carthage (1692)
  Movt. 1, Song, Ah me! to many deaths
 Z 587, Incidental Music, Rule a Wife and Have a Wife (1693)
  Movt. 1, Song, There's not a swain
 Z 588, Incidental Music, Sir Anthony Love or The Rambling Lady (1692)
  Movt. 1, Overture
  Movt. 2, Prelude and Song, Pursuing Beauty
  Movt. 3, Song, No more, Sir, no more
  Movt. 4, Song, In vain Clemene
  Movt. 5, Ground
 Z 589, Incidental Music, Sir Barnaby Whigg or No Wit Like a Woman's (1681)
  Movt. 1, Song, Blow, blow, Boreas, blow
 Z 590, Incidental Music, Sophonisba or Hannibal's Overthrow (1685)
  Movt. 1, Song, Beneath the poplar's shadow
 Z 591, Incidental Music, The Canterbury Guests or A Bargain Broken (1694)
  Movt. 1, Song, Good neighbor why?
 Z 592, Incidental Music, The Double Dealer (1693)
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Hornpipe
  * Movt. 3, Minuet
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Hornpipe
  * Movt. 6, Minuet
  * Movt. 7, Minuet
  * Movt. 8, Air
  * Movt. 9, Air
  Movt. 10, Song, Cynthia frowns
 Z 594, Incidental Music, The English Lawyer (1685)
  Movt. 1, Catch, My wife has a tongue
 Z 595, Incidental Music, The Fatal Marriage or The Innocent Adultery (1694)
  Movt. 1, Song, The danger is over
  Movt. 2, Song, I sigh'd and owned my love
 Z 596, Incidental Music, The Female Virtuosos (1693)
  Movt. 1, Song, Love, thou art best
 Z 597, Incidental Music, The Gordian Knot Unty'd (1691) - [The movement numbers for the Suite are not authoratative, there is a lost movement from it]
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Air
  * Movt. 3, Rondeau Minuet
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Jig
  * Movt. 6, Chaconne
  * Movt. 7, Air
  * Movt. 8, Minuet
 Z 598, Incidental Music, The Indian Emperor or The Conquest of Mexico (1691)
  Movt. 1, Song, I look'd and saw within
 Z 599, Incidental Music, The Knight of Malta (1691)
  Movt. 1, Catch, At the close of the ev'ning
 Z 600, Incidental Music, The Libertine or The Libertine Destroyed (1692)
  Movt. 1, Song, Nymphs and shepherds/We come
  Movt. 2, Prelude and Song, Prepare, prepare, new guests draw near
  Movt. 3, Prelude and Song, To arms, heroic prince
 Z 601, Incidental Music, The Maid's Last Prayer or Any Rather Than Fail (1693)
  Movt. 1, Song, Though you make no return
  Movt. 2, Song, No, resistance is but vain
  Movt. 3, Song, Tell me no more
 Z 602, Incidental Music, The Marriage-hater Match'd (1693)
  Movt. 1, Song, As soon as the chaos
  Movt. 2, Song, How vile are the sordid intregues
 Z 603, Incidental Music, The Married Beau or The Curious Impertinent (1694)
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Slow Air
  * Movt. 3, Hornpipe
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Hornpipe
  * Movt. 6, Jig
  * Movt. 7, Trumpet Air
  * Movt. 8, March
  * Movt. 9, Hornpipe on a ground
  Movt. 10, Song, See! where repenting Celia lyes
 Z 604, Incidental Music, The Massacre of Paris (1693)
  Movt. 1, Song, Thy genius, lo
 Z 605, Incidental Music, The Mock Marriage (1695)
  Movt. 1, Song, Oh! how you protest
  Movt. 2, Song, Twas within a furlong
  Movt. 3, Song, Man is for the woman made
 Z 606, Incidental Music, Theodosius or The Force of Love (1680)
  Movt. 1, Song, Prepare, prepare, the rites begin
  Movt. 2, Song, Can'st thou, Marina
  Movt. 3, Song, The gate to bliss
  Movt. 4, Prelude and Song Hark! Hark! behold the heav'nly choir
  Movt. 5, Song, Now the fight's done
  Movt. 6, Song, Sad as death at dead of night
  Movt. 7, Song, Dream no more of pleasures past
  Movt. 8, Song, Hail to the myrtle shade
  Movt. 9, Song, Ah cruel, bloody fate
 Z 607, Incidental Music, The Old Bachelor (1691, nach anderen Quellen: 1693)
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Hornpipe
  * Movt. 3, Slow Air
  * Movt. 4, Hornpipe
  * Movt. 5, Rondeau
  * Movt. 6, Menuet
  * Movt. 7, Boree
  * Movt. 8, March
  * Movt. 9, Jig
  Movt. 10, Song, Thus to a ripe, consenting maid
  Movt. 11, Song, As Amoret and Thyrsis lay
 Z 608, Incidental Music, The Richmond Heiress or A Woman Once in the Right (1691) - [Movements 2 and 3 lost, both Songs, titles unknown]
  Movt. 1, Song, Behold the man
 Z 609, Incidental Music, The Rival Sisters or The Violence of Love (1695) - [The Suite is lost]
  Movt. 1, Overture
  Suite (Movements 2-9)
  Movt. 10, Song, Celia has a thousand charms
  Movt. 11, Song, Take not a woman's anger ill
  Movt. 12, Song, Take not a woman's anger ill
 Z 610, Incidental Music, The Spanish Friar or The Double Discovery (1694-5)
  Movt. 1, Song, Whilst I with grief
 Z 611, Incidental Music, The Virtuous Wife or Good Luck at Last (1694) - [One of the movements in the Suite is lost]
  Movt. 1, Overture
  Suite
  * Movt. 2, Song tune
  * Movt. 3, Slow Air
  * Movt. 4, Air
  * Movt. 5, Preludio
  * Movt. 6, Hornpipe
  * Movt. 7, Minuet
  * Movt. 8, Minuet
 Z 612, Incidental Music, The Wives' Excuse or Cuckolds Make Themselves (1691)
  Movt. 1, Song, Ingrateful love!
  Movt. 2, Song, Hang this whining way of wooing
  Movt. 3, Song, Say, cruel Amoret
  Movt. 4, Song, Corinna, I excuse thy face
 Z 613, Incidental Music, Tyrannic Love or The Royal Martyr (1694)
  Movt. 1, Song, Hark! my Damilcar!
  Movt. 2, Song, Ah! how sweet it is to love

Opern 
 Z 626, Oper, Dido and Aeneas (1689)
  Movt. 1, Overture
  Act 1
  * Movt. 2a, Aria, Shake the cloud from off your brow
  * Movt. 2b, Chorus, Banish sorrow, banish care
  * Movt. 3, Aria and Ritornello, Ah! Belinda, I am prest with torment
  * Movt. 4, Duet (dialogue), Grief increases by concealing
  * Movt. 5, Chorus, When monarchs unite
  * Movt. 6, Trio (dialogue), Whence could so much virtue spring?
  * Movt. 7, Duet and Chorus, Fear no danger
  * Movt. 8, Trio (dialogue), See, your royal guest appears
  * Movt. 9, Chorus (dialogue), Cupid only throws the dart
  * Movt. 10, Aria, If not for mine
  * Movt. 11, Prelude and Aria, Pursue thy conquest, love
  * Movt. 12, Chorus, To the hills and the vales
  * Movt. 13, Dance - The triumphing dance
  Act 2
  * Movt. 14, Prelude and Aria, Wayward sisters
  * Movt. 15, Chorus, Harm's our delight
  * Movt. 16, Aria, The queen of Carthage, whom we hate
  * Movts. 17 - 20, Chorus and Dialogue, Ho ho ho!
  * Movt. 21, Chorus, In our deep vaulted cell
  * Movt. 22, Echo dance of the furies
  * Movt. 23, Ritornello
  * Movt. 24a - b, Aria and Chorus, Thanks to these lonesome vales
  * Movt. 24c, Dance - Gittar ground
  * Movt. 25a, Aria, Oft she visits this lone mountain
  * Movt. 25b, Ritornello, A Dance to entertain Aeneas by Dido's Women
  * Movt. 26, Aria, Behold, upon my bended spear
  * Movt. 27, Aria and Chorus, Haste, haste to town
  * Movt. 28, Duet (dialogue), Stay, Prince
  Act 3
  * Movt. 29, Prelude and Aria, Come away, fellow sailors
  * Movt. 30, Dance - The sailor's dance
  * Movt. 31, Trio (dialogue), See the flags and the streamers curling
  * Movt. 32, Aria, Our next motion
  * Movt. 33, Chorus, 	Destruction's our delight
  * Movt. 34, Dance - The witches' dance
  * Movt. 35a, Aria, Your counsel all is urg'd in vain
  * Movt. 35b, Trio (dialogue), See, madam where the Prince appears
  * Movt. 36, Chorus, Great minds against themselves conspire
  * Movt. 37, Aria, Thy hand Belinda, darkness shades me
  * Movt. 38, Ground, Aria and Ritornello, When I am laid in earth
  * Movt. 39, Chorus, With drooping wings
  * Movt. 40, Epilogue, All that we know the angels do above
 Z 627, Semi-Opera, Prophetess or The History of Dioclesian (1690)
  Movt. 1, 1st Music
  Movt. 2, 2nd Music
  Movt. 3, Overture
  Movt. 4, 1st Act Tune (Hornpipe)
  Act 2
  * Movt. 5, Prelude, Aria and Chorus, Great Diocles the boar has killed
  * Movt. 6, Prelude and Aria, Charon, the peaceful shade invites
  * Movt. 7, Symphony
  * Movt. 8, Duet and Chorus, Let all mankind the pleasures share
  * Movt. 9, Prelude, Aria and Chorus, Let the soldier's rejoice
  * Movt. 10, Ritornello
  * Movt. 11, Trio and Chorus, To Mars let 'em raise
  * Movt. 12, Ritornello
  * Movt. 13a, Prelude - A Symphony of flutes in the air
  * Movt. 13b - c, Aria and Chorus, Since the toils and hazards of war
  * Movt. 13d, Aria and Ritornello, With dances and songs
  * Movt. 13e, Quartet and Chorus, Let the priests with processions
  * Movt. 14, Dance of the Furies
  * Movt. 15, 2nd Act Tune
  Act 3
  * Movt. 16, Chaconne (Two in one upon a Ground)
  * Movt. 16 (App 1), Aria, When first I saw
  * Movt. 17, Dance - The Chair Dance
  * Movt. 18, Prelude and Aria, What shall I do
  * Movt. 19, 3rd Act Tune
  Act 4
  * Movt. 20, Dance - Butterfly Dance
  * Movt. 21, Trumpet Tune
  * Movt. 22 - 23, Aria and Chorus, Sound Fame
  * Movt. 24, 4th Act Tune
  Act 5
  * Movt. 25, Dance - Country Dance
  * Movt. 26, Prelude and Masque, Call the Nymphs and the fauns
  * Movt. 27, Duet, Come, come away
  First Entry
  * Movt. 28, Prelude and Chorus, Behold, O mightiest of gods
  * Movt. 29, Paspe
  * Movt. 30, Duet, O, the sweet delights of love
  * Movt. 31, Aria and Chorus, Let monarchs fight
  * Movt. 31 (App 2), Aria, Since from my dear Astrea's sight
  Second Entry
  * Movt. 32a, Prelude
  * Movt. 32b, Duet, Make room for the great god of wine
  * Movt. 32c, Chorus, I'm here with my jolly crew
  * Movt. 32d, Dance - Dance of the Baccanals
  * Movt. 33, Aria and Ritornello, Still I'm wishing
  Third Entry
  * Movt. 34, Canaries
  * Movt. 35, Duet (dialogue), Tell me why my charming fair
  Fourth Entry
  * Movt. 36, Dance
  * Movt. 37, Aria and Chorus, All our days
  * Movt. 37 (App 3), Aria, Let us dance
  * Movt. 38, Trio, Triumph, victorious love
  * Movt. 39, Chorus
 Z 628, Semi-Opera, King Arthur or The British Worthy (1691)
  Movt. 1, 1st Music
  Movt. 2, 2nd Music
  Movt. 3, Air
  Movt. 4, Overture
  Movt. 5, Prelude and Aria, Woden, first to thee
  Movt. 6, Aria, The white horse
  Movt. 7 - 8, Prelude, Aria and Chorus, Brave Souls
  Movt. 9, Aria, I call ye all to Woden's hall
  Movt. 10, Symphony, Aria and Chorus, Come if you dare
  Movt. 11, 1st Act Tune
  Act 2
  * Movt. 12, Prelude and Aria, Hither this way bend
  * Movt. 13, Aria, Ritornello, Let not a moon-born Elf
  * Movt. 14, Dialogue and Chorus, Come follow me
  * Movt. 15, Dance, Aria and Chorus, How blest are Shepherds
  * Movt. 16, Symphony and Duet (dialogue), Shepherd, leave decoying
  * Movt. 17, Chorus and Hornpipe, Come Shepherds
  * Movt. 18, 2nd Act Tune
  Act 3
  * Movt. 19, Prelude and Aria, What ho
  * Movt. 20, Prelude and Aria, What power art thou
  * Movt. 21, Aria, Thou doting fool forbear
  * Movt. 22, Aria, Great love
  * Movt. 23, Aria, No part
  * Movt. 24, Prelude, Chorus and Dance, See, see
  * Movt. 25, Aria, Ritornello and Chorus, Tis I, that have warn'd ye
  * Movt. 26, Prelude and Duet, Sound a Parley
  * Movt. 27, Aria, Ritornello and Chorus, Tis I, that have warn'd ye
  * Movt. 28, 3rd Act Tune (Air)
  Act 4 (Scene 2)
  * Movt. 29, Duet, Two Daughters
  * Movt. 30a, Passacaglia
  * Movt. 30b - d, Aria, Ritornello and Chorus, How happy the Lover
  * Movt. 30e - i, Dialogue and Chorus, No, no joy
  * Movt. 31, 4th Act Tune
  Act 5 (Scene 2)-
  * Movt. 32a, Prelude (Trumpet Tune)
  * Movt. 32b - c, Aria, Ye Blust'ring Brethren
  * Movt. 33, Symphony
  * Movt. 34, Duet and Chorus, Round thy coasts
  * Movt. 35a, Aria, You say tis love
  * Movt. 35b - c, Aria and Chorus, This not my passion
  * Movt. 35d - e, Aria and Chorus, But one soft moment
  * Movt. 36, Duet, For folded flocks
  * Movt. 37, Aria and Chorus, Your hay is mown
  * Movt. 38, Aria, Fairest Isle
  * Movt. 39, Chorus, St George
  * Movt. 40, 5th Act Tune (Chaconne)
 Z 629, Semi-Opera, The Fairy Queen (1689)
  Movt. 1, 1st Music (Prelude and Hornpipe)
  Movt. 2, 2nd Music (Air and Rondeau)
  Movt. 3, Overture (Grave and Canzona)
  Act 1
  * Movt. 4, Prelude and Aria, Come, come, come, let us leave the town
  * Movt. 5, Prelude, Aria and Chorus, Fill up the bowl!
  * Movt. 6, 1st Act Tune (Jig)
  Act 2
  * Movt. 7, Prelude and Aria, Come all ye songsters of the sky
  * Movt. 8a, Prelude
  * Movt. 8b, Trio, May the god of wit inspire
  * Movt. 8c, Echo
  * Movt. 9, Chorus, Now joyn your warbling voices all
  * Movt. 10a - b, Aria and Chorus, Sing while we trip it on the green
  * Movt. 10c, A dance of the fairies
  * Movt. 11, Prelude and Aria, See even Night herself is here
  * Movt. 12, Aria, I am come to lock all fast
  * Movt. 13, Prelude and Aria, One charming night
  * Movt. 14, Aria and Chorus, Hush, no more, be silent all
  * Movt. 15, Dance - A dance for the followers of the night
  * Movt. 16, 2nd Act Tune (Air)
  Act 3
  * Movt. 17, Prelude, Aria and Chorus, If love's a sweet passion
  * Movt. 18, Overture - Symphony while the swans come forward
  * Movt. 19, Dance - Dance for the fairies
  * Movt. 20, Dance - Dance for the green men
  * Movt. 21, Aria, Ye gentle spirits of the air appear
  * Movt. 22, Aria, Now the maids and the men
  * Movt. 23, Aria, When I have often heard
  * Movt. 24a, Dance - A dance of haymakers
  * Movt. 24b, Dance - Dance for a clown
  * Movt. 25, Aria and Chorus, A thousand thousand ways we'll find
  * Movt. 26, 3rd Act Tune (Hornpipe)
  Act 4
  * Movt. 27, Symphony - Sonata while the sun rises
  * Movt. 28, Aria and Chorus, Now the night is chas'd away
  * Movt. 29, Duet, Let the fifes, and the clarions
  * Movt. 30, Entry of Phoebus
  * Movt. 31, Prelude and Aria, When a cruel long winter
  * Movt. 32, Chorus, Hail! Great parent of us all
  * Movt. 33, Prelude and Aria, Thus the ever grateful spring
  * Movt. 34, Prelude and Aria, Here's the summer, sprightly, gay
  * Movt. 35, Prelude and Aria, See my many colour'd fields
  * Movt. 36, Prelude and Aria, Next, winter comes slowly
  * Movt. 37, Chorus, Hail! Great parent of us all
  * Movt. 38, 4th Act Tune (Air)
  Act 5
  * Movt. 39a, Prelude to Juno's song
  * Movt. 39b - c, Aria, Thrice happy lovers
  * Movt. 40, Aria, O let me weep
  * Movt. 41, Dance - Entry dance
  * Movt. 42, Symphony
  * Movt. 43, Aria, Thus the gloomy world at first began to shine
  * Movt. 44, Prelude, Aria and Chorus, Thus happy and free
  * Movt. 45, Ground and Aria, Yes, Daphne, in your looks I find
  * Movt. 46, Dance - Monkey's dance
  * Movt. 47, Prelude and Aria, Hark how all things in one sound agree
  * Movt. 48, Aria and Chorus, Hark! Now the echoing air
  * Movt. 49, Duet and Chorus, Sure the dull god of marriage
  * Movt. 50a, Prelude
  * Movt. 50b, Aria, See, see, I obey
  * Movt. 50c, Duet, Turn then thine eyes
  * Movt. 50d, Aria, My torch, indeed will from such brightness shine
  * Movt. 50e - f, Trio, They shall be as happy
  * Movt. 51, Chaconne - Dance for the chinese man and woman
 Z 630, Semi-Opera, The Indian Queen (1695)
  Movt. 1, 1st Music, (Air and Hornpipe)
  Movt. 2, 2nd Music, (Air and Hornpipe)
  Movt. 3, Overture, (Grave and Canzon)
  Prologue
  * Movt. 4a, Trumpet Tune
  * Movt. 4b, Aria, Wake Quivera, wake
  * Movt. 4c, Prelude
  * Movt. 4d, Aria, Why should men quarrel
  Act 2
  * Movt. 5, Symphony
  * Movt. 6, Aria and Chorus, I come to sing great Zempoalla's story
  * Movt. 7, Trio, What flatt'ring noise is this
  * Movt. 8, Trumpet tune
  * Movt. 9, Symphony
  * Movt. 10, Dance
  * Movt. 11, 2nd Act Music (Trumpet Tune reprise)
  Act 3
  * Movt. 12, Dance
  * Movt. 13, Aria, Ye twice ten hundred deities
  * Movt. 14, Symphony
  * Movt. 15, Aria, Seek not to know what must not be reveal'd
  * Movt. 16, Trumpet Overture (Canzon and Adagio)
  * Movt. 17a, Duet and Quartet, Ah! Ah! How happy are we!
  * Movt. 18, 3rd Act Tune (Rondeau)
  * Movt. 19, Aria, They tell us that you mighty powers above
  * Movt. 20, 4th Act Tune
  * Movt. 21a, Prelude and Chorus, While thus we bow before your shrine
  * Movt. 21b, Aria, You who at the altar stand
  * Movt. 21c, Prelude
  * Movt. 21d, Chorus, All dismal sounds thus on these off'rings wait
  * Movt. 22, Air
 Z 631, Semi-Opera, The Tempest or The Enchanted Island (c. 1695)
  Movt. 1, Overture (Grave and Canzon)
  Act 2
  * Movt. 2, Duet (dialogue) and Chorus, Where does the black fiend Ambition reside
  * Movt. 3, Prelude and Aria, Arise, ye subterranean winds
  * Movt. 4, Dance
  Act 3
  * Movt. 5, Aria and Chorus, Come unto these yellow sands
  * Movt. 6, Prelude, Aria and Chorus, Full fathom five
  * Movt. 7, Aria and Ritornello, Dry those eyes
  * Movt. 8, Prelude and Aria, Kind fortune smiles
  Act 4
  * Movt. 9, Dance - Dance of devils
  * Movt. 10, Aria, Dear pretty youth
  Act 5
  * Movt. 11a, Recitative, Great Neptune!
  * Movt. 11b - d, Aria and Ritornello, Fair and serene
  * Movt. 12, Chorus and Ritornello, The Nereids and the Tritons
  * Movt. 13, Aria, Aeolus, you must appear
  * Movt. 14, Aria, Your awful voice I hear
  * Movt. 15, Prelude and Aria, Halcyon days
  * Movt. 16, Prelude and Aria, See, see, the heavens smile
  * Movt. 17, Duet and Chorus, No stars again shall hurt you
 Z 632, Semi-Opera, Timon of Athens (1694)
  Movt. 1, Overture
  The Masque
  * Movt. 2, Duet, Hark! how the songsters of the grove
  * Movt. 3, Aria, Love in their little veins inspires
  * Movt. 4, Trio, But ah! how much are our delights
  * Movt. 5, Aria, Hence! Hence! Hence with your trifling deity
  * Movt. 6, Chorus, But over us no griefs prevail
  * Movt. 7, Aria, Come all to me
  * Movt. 8, Chorus, Who can resist such mighty, mighty charms
  * Movt. 9, Aria, Return, revolting rebels
  * Movt. 10, Aria, The cares of lovers
  * Movt. 11, Aria, Love quickly is pall'd
  * Movt. 12, Duet and Chorus, Come, let us agree
  * Movt. 13, Curtain Tune on a Ground

Instrumentalstücke 
 Z 641, Air in G major (Unknown)
 Z 642, Almand and Corant in A minor (Unknown)
 Z 644, Corant in G major (Unknown)
 Z 645, Ground on Gamut in G major (Unknown)
 Z 646, A New Irish Tune in G major (1687)
 Z 647, March in C major (1687)
 Z 648, March in C major (1687)
 Z 649, Minuet in A minor (1687)
 Z 650, Minuet in A minor (1687)
 Z 651, Minuet in G major (Unknown)
 Z 652, Prelude in A minor (Unknown)
 Z 653, Rigadoon in C major (1687)
 Z 654, Saraband in A minor (Unknown)
 Z 655, A New Scotch Tune in G major (1687)
 Z 656, Sefauchi's Farewell in D minor (1687)
 Z 660, Suite in G major (1696)
 Z 661, Suite in G minor (1696)
 Z 662, Suite in G major (1696)
 Z 663, Suite in A minor (1696)
 Z 665, Suite in C major (1687)
 Z 666, Suite in C major (1696)
 Z 667, Suite in D major (1696)
 Z 668, Suite in D minor (1696)
 Z 669, Suite in F major (1696)
 Z 670, The Queen's Dolour in A minor (Unknown)
 Z 716, Verse in F major (Unknown)
 Z 717, Voluntary in C major  (Unknown)
 Z 718, Voluntary in D minor  (Unknown)
 Z 719, Voluntary in D minor  (Unknown)
 Z 720, Voluntary in G major  (Unknown)
 Z 721, Voluntary in A major on the 100th Psalm  (Unknown)
 Fantasies and In Nomines (1680)
  Z 730, Chacony in G minor
  Z 731, Fantasy upon a Ground in D major/F major
  Z 732, Fantasy in D minor
  Z 733, Fantasy in F major
  Z 734, Fantasy in G minor
  Z 735, Fantasy in G minor
  Z 736, Fantasy in B flat major
  Z 737, Fantasy in F major
  Z 738, Fantasy in C minor
  Z 739, Fantasy in D minor
  Z 740, Fantasy in A minor
  Z 741, Fantasy in E minor
  Z 742, Fantasy in G major
  Z 743, Fantasy in D minor
  Z 745, Fantasy upon One Note in F major. — Eine 5-stimmige Fantasie für Gamben-Consort, in der eine der mittleren Stimmen die ganze Zeit nur einen einzigen Ton aushält. Purcell soll dieses Werk einem Freund zuliebe geschrieben haben, der für sein Leben gern in einem Gambenensemble mitspielen wollte, aber das Instrument nicht beherrschte.
  Z 746, In Nomine in G minor
  Z 747, In Nomine, Dorian, in G minor
 Z 748, Pavan in A major (1680)
 Z 749, Pavan in A minor (1680)
 Z 750, Pavan in B flat major (1680)
 Z 751, Pavan in G minor (1680)
 Z 752, Pavan in G minor (1680)
 Z 770, Overture in G minor (1680) - [This Z number is shared by a Suite in G major]
 Z 771, Overture in D minor (Unknown)
 Z 772, Overture in G minor (Unknown)
 Z 780, Trio Sonata in G minor (Unknown)
 Sonatas in Three Parts (c. 1680)
  Z 790, Trio Sonata in G minor
  Z 791, Trio Sonata in B flat major
  Z 792, Trio Sonata in D minor
  Z 793, Trio Sonata in F major
  Z 794, Trio Sonata in A minor
  Z 795, Trio Sonata in C major
  Z 796, Trio Sonata in E minor
  Z 797, Trio Sonata in G major
  Z 798, Trio Sonata in C minor
  Z 799, Trio Sonata in A major
  Z 800, Trio Sonata in F minor
  Z 801, Trio Sonata in D major
 Ten Sonatas in Four Parts (c. 1680)
  Z 802, Trio Sonata in B minor
  Z 803, Trio Sonata in E flat major
  Z 804, Trio Sonata in A minor
  Z 805, Trio Sonata in D minor
  Z 806, Trio Sonata in G minor
  Z 807, Trio Sonata in G minor
  Z 808, Trio Sonata in C major
  Z 809, Trio Sonata in G minor
  Z 810, Trio Sonata in F major
  Z 811, Trio Sonata in D major
 Z 850, Sonata in D major (1694)

Music for the Funeral of Queen Mary 
 Z 860, Music for the Funeral of Queen Mary: March and Canzona (1695)
 Z 860/Z 27/Z 17/Z 58c, Funeral Sentences

Werke mit besonderer Z-Nummer 
 ZD 4, Verse Anthem, O god, they that love thy name (Unknown)
 ZD 171, Song, A Poor blind woman (Unknown)
 ZD 172, Song, When the cock begins to crow (Unknown)
 ZD 221, Keyboard Ground in C minor (Unknown)
 ZD 222, Keyboard Ground in D minor (Unknown)
 ZD 201, Song, When night her purple veil had softly spread (Unknown)
 ZN 66, Verse Anthem, If the Lord himself (Unknown)
 ZN 773, Keyboard Prelude in G minor/D minor (Unknown)
 ZS 69, Song, Sweet tyranness, I now resign (1667)
 ZS 70, Song, Sweet tyranness, I now resign (1678) - [Solo version of ZS 69]

NB: Die folgenden Werke sind Musik für Tasteninstrumente

 ZT 675, Air in D minor (Unknown)
 ZT 676, Air in D minor (Unknown)
 ZT 677, Canary in B flat major (Unknown)
 ZT 678, Trumpet Tune in C major (1696)
 ZT 680, Chaconne in G minor (1696)
 ZT 681, Ground in C minor (Unknown)
 ZT 682, A New Ground in E minor (1687)
 ZT 683, Hornpipe in B flat major (Unknown)
 ZT 684, Hornpipe in D minor (Unknown)
 ZT 685, Hornpipe in E minor (Unknown)
 ZT 686, Jig in G minor (1696)
 ZT 687, March in C major (1696)
 ZT 688, Minuet in D minor (1687)
 ZT 689, Minuet in D minor (1687)
 ZT 690, Overture in C minor (Unknown)
 ZT 691, Overture in D major (Unknown)
 ZT 692, Overture in D major (Unknown)
 ZT 693/1, Overture in G minor (Unknown)
 ZT 693/2, Air in G minor (Unknown)
 ZT 694, Song Tune in C major (1687)
 ZT 695, Song Tune in C major (1687)
 ZT 696/1, Air in D minor (Unknown) - [2nd version of ZT 675]
 ZT 696/2, Air in D minor (Unknown)
 ZT 697, Trumpet Tune in C major (1696)
 ZT 698, Trumpet Tune in C major (1696)

Werke ohne Z-Nummer 
 Full Anthem, I was glad when they said unto me (originally attributed to John Blow) (1685)
 Keyboard Air in F
 Keyboard Prelude in C (attributed to Purcell)
 Keyboard Voluntary (attributed to Purcell)

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
  sortiert nach Z. und Musikgattung (englisch)
 Purcell's Werke sortiert nach Z., Musikgattung und Titel, bei klassika.info

Zimmermanverzeichnis
Henry Purcell